Municipio de Bridgewater puede hacer referencia a:

 Municipio de Bridgewater (condado de Washtenaw, Míchigan).
 Municipio de Bridgewater (Nueva Jersey).
 Municipio de Bridgewater (condado de Rice, Minnesota).
 Municipio de Bridgewater (condado de Williams, Ohio).
 Municipio de Bridgewater (condado de Susquehanna, Pensilvania).
 Municipio de Bridgewater (condado de McCook, Dakota del Sur).